

Sigle 
 Nerve growth factor – fattore di crescita dei nervi

Codici 
 NGF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kaneohe (Stati Uniti)
 NGF – codice vettore ICAO di Angel Flight America
 ngf – codice ISO 639-5 delle lingue trans-Nuova Guinea

Altri progetti